Чифлук је облик речи читлук. Он се јавља у називу више насеља:

 Чифлук (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Чифлук (Високо), насељено мјесто у Граду Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Чифлук (Тешањ), насељено мјесто у општини Тешањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Чифлук (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Чифлук Разгојнски, насељено мјесто y Граду Лесковцу, Србија.

Види још 
 Читлук (вишезначна одредница)
 Чифлик (вишезначна одредница)